Турнир претенденток 1986 года проходил с 1 по 23 февраля в Мальмё.

Участницы 
8 участниц, по круговой системе в 2 круга:
 И. Левитина, Л. Семёнова (участницы финального матча претенденток 1984);
 Н. Александрия, Е. Ахмыловская, А. Брустман, У Минцянь, М. Литинская (призёры межзональных турниров ФИДЕ);
 П. Крамлинг — 3—5-е места в межзональном турнире (с Н. Иоселиани и Д. Нуцу; в дополнительном 4-круговом матч-турнире трёх шахматисток заняла 1-е место — 5½ очков из 8).

В первом круге успешнее всех сыграла М. Литинская (6 очков из 7), однако во втором круге она проиграла 5 партий. Стабильно выступила Е. Ахмыловская, заняв 1-е место — 9½ очков. Она получила право на матч с чемпионкой мира. 2-е место у Н. Александрии — 9 очков, 3-е — у Литинской — 8.

Примечательные партии 
У Минцянь — Е. Ахмыловская
1.е4 е5 2.Kf3 Кc6 3.Сb5 а6 4.Са4 Kf6 5.0—0 Се7 6.Ле1 b5 7.Сb3 d6 8.с3 0—0 9.h3 Кb8 10.d4 Kbd7 11.Kbd2 Cb7 12.Сс2 Ле8 13.а4 Cf8 14.b3 g6 15.Cb2 Cg7 16.Фb1 Kh5 17.Cd3 с6 18.ab cb 19.d5 Kf4 20.Cf1 Лf8 21.g3 Kh5 22.c4 b4 23.Cd3 Kc5 24.Cc2 Cc8 25.Kph2 Cd7 26.Kg1 f5 27.Ле2 Лf7 28.ef gf 29.Kf1 Ch6 30.Cc1 С:c1 31.Ф:c1 Фf6 32.Kf3 Лg7 33.Ла5 e4 34.Kh4 f4 35.С:е4 К:b3 36.Фd1 К:a5 37.Ла2 fg+ 38.fg К:g3 39.К:g3. Белые просрочили время.

Таблица

Литература 
 

Турнир претендентов по шахматам
1986 год в шахматах
Спорт в Швеции в 1986 году
Февраль 1986 года
Шахматные турниры в Швеции
Международные спортивные соревнования в Мальмё